Луиза Арбур (; родилась 10 февраля 1947, Монреаль, Канада) — Верховный комиссар ООН по правам человека с 2004 года по 2008 год.

Биография 
Родители Луизы Арбур были владельцами сети отелей. Она выросла в Квебеке. Защитила диссертацию по специальности гражданское право в университете Монреаля. С 1974 по 1987 год была профессором уголовного права в университете Йорк в Торонто. В 1987 году она была назначена судьей, а в 1990 году стала судьей в Верховном суде самой большой канадской провинции Онтарио. Опубликовала ряд статей на тему прав человека.

В 1995 году была руководителем комиссией по расследованию условий содержания в канадских тюрьмах. С 1996 года она была главным обвинителем в процессе над военными преступлениями в бывшей Югославии и геноцида в Руанде. Впервые в истории начала процесс за военные преступления против действующего главы государства (Слободана Милошевича). 15 сентября 1999 года она работала судьей в Верховном суде Канады. С 2004 по 2008 год являлась Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Луиза Арбур — мать троих детей.

Награды 
 Премия Тан (2016)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховного комиссариата ООН по правам человека
 United Nations High Commissioner for Human Rights (Profile)
 «War Crimes and the Culture of Peace» by Madame Justice Louise Arbour

Выпускники Монреальского университета
Выпускники юридического факультета Монреальского университета
Выпускники Оттавского университета
Выпускники юридического факультета Оттавского университета
Преподаватели Йоркского университета
Преподаватели юридической школы Осгуд Холл (Йоркский университет)
Младшие судьи Верховного суда Канады
Адвокаты Канады
Должностные лица ООН
Преподаватели Йоркского университета
Почётные доктора МГИМО
Лауреаты премии Тан
Аллея славы Канады
Члены Международного трибунала по Руанде
Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии
Специальные представители Генерального секретаря ООН
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Конкордия
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Университета Макмастера
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне